БКЗ — многозначное понятие

 Барнаульский канифольный завод
 Барнаульский котельный завод
 Бийский котельный завод
 Большой концертный зал